Contres puede referirse a: 

 Contres, comuna francesa situada en Cher.
 Contres, comuna francesa situada en Loir y Cher.